Paul Lynch peut désigner :
 Paul Lynch, député australien ;
 Paul Lynch (1946-), réalisateur britannique ;
 Paul Lynch (1977-), écrivain irlandais.